Kaposvári Vizilabda Klub é um clube de polo aquático da cidade de Kaposvár, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1999. 

Clubes de polo aquático da Hungria